Джамонт Гордон (; 16 марта 1987, Нашвилл) — американский профессиональный баскетболист, свободный агент, играющий на позиции комбогарда.

Школьные годы 
Джамонт пользовался спросом у скаутов колледжей после окончания школы. Рейтинг Rivals.com на тот момент ставил его на высокое 16-е место в стране. Он был включён во вторую символическую пятёрку США по версии журнала Parade будучи игроком Оук Хилл Экэдеми в Маус оф Уилсон, штат Вирджиния. До этого учился в школе «Гленклифф Комплекс» в Нашвилле, штат Теннесси. Переходя в университетский баскетбол, Джамонт выбирал между университетами Теннесси и Миссисипи.

Университетская карьера 
В первый же сезон он стал лидером Миссисипи Стэйт Буллдогс по результативности (13,8 очка) и передачам (4,3). Многие СМИ включили его в различные сборные новичков. Также Гордон был в 2006 году единогласно включён в символическую сборную новичков конференции SEC.

На втором курсе Джамонт стал основным лёгким форвардом команды, став её лидером по очкам (16,0), подборам (7,1) и передачам (5,3). Он был включён во вторую сборную конференции SEC по версии AP  и первую сборную конференции по опросу тренеров.
По окончании сезона Джамонт выставился на драфт НБА 2007 года, но через неделю снял свою кандидатуру. На драфте НБА 2008 года ему прочили выбор в начале второго раунда.

Для разыгрывающего защитника Гордон довольно велик при росте 194 см и весе 103 кг. Большая физическая сила позволяет ему хорошо для плеймейкера бороться за подборы.

Профессиональная карьера 
В 2008 году Джамонт Гордон принял решение уйти из университета после третьего курса и выставиться на драфт НБА 2008 года. Позже этот ход был признан ошибочным. 26 июня 2008 года Гордон не был выбран на драфте. Тем не менее он принял участие в летней лиге в составе «Филадельфии» и нанял агента — Майка Конли-старшего.

Так и не зацепившись в НБА, Гордон выступал за «Фортитудо» из Болоньи в итальянской Серии А и загребскую «Цибону» в Адриатической лиге и чемпионате Хорватии.

19 июля 2010 года Гордон подписал трёхлетний контракт с московским ЦСКА.. В июле 2012 года игрок подписал контракт с турецким «Галатасараем», однако в ноябре 2013 года выбыл из строя до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки колена. Пропустив почти год карьеры, отклонил предложение «Красного Октября» и перешёл в «Тофаш» в январе 2015 года. Однако снова получил травму и пропустил ещё один год. В январе 2017 года продолжил карьеру в «Партизане».

Достижения 
 Чемпион России по баскетболу (1): 2010/2011.
 Чемпион Хорватии по баскетболу (1): 2009/2010.
 Участник Матча всех звёзд ПБЛ 2011 года

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ЦСКА
 Статистика выступлений за Миссисипи Стэйт sports-reference.com
 Профиль на сайте Евролиги

Баскетболисты США
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки БК «Цибона»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК «Тофаш»
Игроки БК «Партизан»